Een verkeersweg:
 N292 (België)
 N292 (Nederland), zie Provinciale weg 292
 N292 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing